Tramway Français Standard, een lagevloertram van GEC-Alsthom in Frankrijk
 VV TFS, een voetbalclub uit Drachtstercompagnie
 TFS '57, een badmintonclub uit Bergen op Zoom
 De afkorting voor de Luchthaven Tenerife Zuid van de International Air Traffic Association